В соответствии с Законом № 764 от 27.12.2001 об административно-территориальном устройстве Республики Молдова, в состав Новоаненского района входит 45 населённых пунктов, в том числе:
 1 город — Анений-Ной ();
 5 населённых пунктов в составе города — Албиница (), Берёзки (), Новый Гырбовец (), Русены (), Соколены ();
 14 сёл, не входящих в состав коммун;
 25 сёл, входящих в состав 11 коммун.

Примечания 

Новоаненский район
Новоаненский район